Pola X:
 Pola X — израильская рок-группа.
 Пола Икс — фильм 1999 режиссёра Леоса Каракса.